Stromboli steht für:

 Stromboli, eine Insel und ein Vulkan in der Region Sizilien 
 Stromboli (Film), einen Film von Roberto Rossellini aus dem Jahre 1949 mit Ingrid Bergman in der Hauptrolle
 (26761) Stromboli, einen Asteroiden
 Stromboli, einen Schiffsnamen, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Stromboli